Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Mutua Madrid Open 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 26. und 27. April 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Madrid